Geoff Thomas, sanger. Er forsanger i punkbandet Scent Organs, hvor trommeslageren hedder Roger Andrew Taylor. Efter at Roger har forladt bandet for at blive medlem i Duran Duran, kontakter han Geoff da bandet mangler en forsanger efter Andy Wickett har foladt bandet. Geoff bliver i 1979 medlem af gruppen, men forlader dem dog igen i starten af 1980.

Duran Duran
Sangere fra England
Tjek fødsels- og dødsår